Torghud (tribu), tribu turca
 Torghud Bey general d'Osman I
 Torghud-Eli, districte d'Anatòlia
 Torghud (Turquia), dos antics llocs de Turquia:
 Una localitat a la costa del sud, prop de Silifke, esmentada durant el beylik de Karaman
 Comarca entre les estepes d'Akshehir i Aksaray, feu de la família de Torghud Bey als segles XV i XVI.
 Torghud Reis, corsari turc